Голухов — фамилия. Женская форма — Голухова.

Известные носители 
 Голухов, Георгий Натанович (род. 24 июня 1960) — советский и российский медик.
 Голухова, Елена Зеликовна (род. 1960) — российский учёный-медик.
 Голухова, Софья Васильевна (1921—2012) — белорусская медсестра, лауреат медали имени Флоренс Найтингейл.